Гней Фу́львий Ма́ксим Центума́л (; умер после 263 года до н. э.) — древнеримский политический деятель из плебейского рода Фульвиев, консул 298 года до н. э.

Происхождение 
Предположительно, Гней Фульвий был братом одного из консулов 299 года до н. э. Марка Фульвия Петина; если гипотеза верна, то его отец и дед носили один и тот же преномен — Гней.

Биография 
В сохранившихся источниках Гней впервые упоминается под 302 годом до н. э. как легат в армии диктатора Марка Валерия Корва, воевавшего с этрусками.

В 298 году до н. э. Гней Фульвий стал консулом совместно с патрицием Луцием Корнелием Сципионом Барбатом. Ему досталась по жребию война с самнитами, которую Рим начал в ответ на просьбы луканов о помощи. Фульвий разбил врага под Бовианом, затем взял этот город и Ауфидену; за эти победы его удостоили триумфа.

В 295 году, когда кульминации достигла Третья Самнитская война, Гней Фульвий был пропретором. Накануне битвы при Сентине консулы отправили ему приказ двигаться из Фалискской округи к Клузию, разоряя при этом земли противника. С этой задачей он отлично справился и даже разбил клузийцев и перузийцев в сражении, захватив двадцать их знамён. Фронтин упоминает некоего Фульвия Нобилиора, вторгшегося из Самния в Луканию; вероятно, он имеет в виду действия именно Гнея Фульвия Максима Центумала в 295 году.

Тридцатью годами позже, в 263 до н. э., Гней Фульвий был назначен диктатором «для вбивания гвоздя».

Потомки 
Вероятно, внуком Гнея Фульвия был консул 229 года до н. э.

Примечания 

Фульвии
Родившиеся в IV веке до н. э.
Легаты
Пропреторы
Умершие в III веке до н. э.